Беспорядки в Балтиморе (1835) — массовый погром, вызванный банкротством Мэрилендского банка.
 Беспорядки в Балтиморе (2015) — серия манифестаций и погромов, вызванных смертью Фредди Грея.